Восточноафриканская кампания Первой мировой войны — боевые действия в Германской Восточной Африке и прилегающих районах.

Предыстория 
Ещё в 1885 году был подписан Конголезский акт, в соответствии с которым колониальные владения должны были сохранять нейтралитет в случае войны в Европе. Поэтому губернатор Британской Восточной Африки сэр Хенри Конуэй Белфилд и губернатор Германской Восточной Африки Генрих Шнее надеялись, что им не придётся воевать друг с другом, тем более, что и особых войск в колониях не было — лишь по паре тысяч африканских солдат под командованием европейских офицеров, служащих для охраны границ и подавления местных восстаний. Военная мощь Германии в Африке была слабой, её силы плохо экипированы и рассеяны. Хотя многие немецкие солдаты были лучше обучены и опытнее своих противников, они полагались на устаревшее вооружение, такое как маузер модели 1871 года, в которой использовался устаревший чёрный порох. Антанта сталкивались с похожими проблемами из-за плохого оборудования и низкого количества. Большинство колониальных сил были военизированной полицией, а не армиями для ведения войн против других европейских держав.

Ход событий

1914—1915 
8 августа два британских крейсера обстреляли Дар-эс-Салам, нарушив тем самым нейтралитет колоний. Командующий войсками Германской Восточной Африки Пауль фон Леттов-Форбек решил, что его основной задачей в войне будет оттягивание на себя как можно большего количества войск, которые в противном случае могут быть переброшены на европейский театр военных действий. Так как было очевидно, что, благодаря господству Антанты в Индийском океане, колония будет рано или поздно оккупирована противником, то он решил, что необходимо принять за основу тактику партизанской войны, а чтобы как можно дольше оттянуть появление войск неприятеля на своей территории — сразу перенести войну за границы колонии, тем более, что довольно близко к границе проходила основная транспортная артерия британцев — Угандийская железная дорога.

Уже 15 августа 1914 года германские колониальные войска вторглись на британскую территорию и заняли Тавету в районе горы Килиманджаро. Британцы, пользуясь господством на море, начали блокировать побережье и спешно перевозить в Африку индийские войска, что как раз и отвечало намерениям немцев оттянуть их от участия в европейской войне. 3-5 ноября британцы попытались захватить Тангу (начальный пункт Северной железной дороги Танганьики), но десант был разбит и его пришлось эвакуировать.

После начала войны в Индийском океане развернул крейсерскую войну германский рейдер «Кёнигсберг», база для которого была устроена в устье реки Руфиджи. После того, как она была обнаружена британцами, они её блокировали, но разветвлённая дельта с заросшими джунглями островами предоставила германцам прекрасные возможности для обороны, и британцам для уничтожения рейдера пришлось провести в 1915 году длительную военную операцию.

1916 
В 1916 году британские войска в Восточной Африке получили значительные подкрепления и перешли в наступление. После нескольких боёв германские части были вынуждены оставить район Северной железной дороги и отступить к Центральной железной дороге. В течение лета британцы заняли и Центральную железную дорогу, и германские части отступили к реке Руфиджи, где оборонялись несколько месяцев несмотря на британский десант в устье реки и попытку португальцев атаковать с юга. На западе колонии германские части успешно оборонялись против британцев и бельгийцев, и лишь в конце года отошли в район Махенге.

1917—1918 
Так как основная часть Германской Восточной Африки была потеряна, Пауль фон Леттов-Форбек решил перенести войну в Португальскую Африку, где надеялся встретить слабое сопротивление и найти большие запасы продовольствия. Во второй половине года германские войска переправились через реку Ровума и вступили на португальскую территорию.

К февралю 1918 года германские части дошли до Нанунгну в центре Мозамбика, и оттуда стали совершать рейды за продовольствием и боеприпасами. Под давлением британских войск от побережья и от озера Ньяса германским войскам пришлось отступать всё дальше на юг, отбрасывая по пути немногочисленные португальские отряды. В начале июля 1918 года германские войска одержали над англо-португальскими войсками победу у Намакурру на крайнем юге колонии. Отсюда германские войска двинулись на северо-восток, а затем, пройдя в сентябре восточнее озера Ньяса, 28 сентября вернулись к реке Ровума, вновь оказавшись в Германской Восточной Африке. Обойдя озеро Ньяса с севера 31 октября германские войска вторглись в британскую Северную Родезию, и 9 ноября захватили Казаму, где и получили вскоре известие о заключении перемирия.

Итоги и последствия 
В целом германские войска в Восточной Африке выполнили поставленную перед ними фон Леттов-Форбеком задачу, оттянув на себя до 300 тысяч войск противника. Умелые действия фон Леттов-Форбека принесли ему уважение противника и сделали полковника на родине национальным героем. Он оказался одним из немногих офицеров, оставшихся в рядах урезанной германской армии, однако в марте 1920 года был уволен за участие в Капповском путче.

В искусстве 
В 2020 году вышел художественный фильм португальского режиссёра Жуана Нуну Пинту «Москит», события которого разворачиваются в Восточной Африке во время Первой мировой войны.

Литература 
 А. М. Зайончковский «Первая мировая война» — СПб: ООО «Издательство Полигон», 2000. ISBN 5-89173-082-0
 П.фон Леттов-Форбек «Мои воспоминания о Восточной Африке»/ в сб. «Заморские театры Первой мировой войны» — ООО «Издательство АСТ», 2003. ISBN 5-17-018624-X

Война в колониях
Сражения Первой мировой войны
Сражения в Африке
Сражения Германии
Сражения Португалии
Сражения Бельгии
Сражения Великобритании